Le lac Papineau, aussi connu sous le nom de lac Commandant, est un plan d'eau douce qui chevauche deux territoires municipaux au Québec, au Canada :
 le nord-ouest du lac : la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, de la municipalité régionale de comté (MRC) de Papineau, dans la région administrative de l'Outaouais ;
 le sud-est du lac : la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, dans la municipalité régionale de comté (MRC) d'Argenteuil, dans la région administrative des Laurentides.

À partir du milieu du , la foresterie a été l'activité économique prédominante dans ce secteur. Les activités récréotouristiques ont été mises en valeur au . La villégiature est plus dense dans la zone du hameau Vernet, dans la partie nord du lac.

La surface du lac est généralement gelée de la mi-novembre à la fin avril ; néanmoins, la période de circulation sécuritaire sur la glace est habituellement de la mi-décembre à la fin mars.

Géographie

Les bassins versants voisins sont :
 côté est : la rivière Maskinongé ;
 côté ouest : le ruisseau Sam, un affluent de la Petite rivière Rouge ;
 côté nord : le ruisseau Philisson, un affluent de la rivière Maskinongé ;
 côté sud : la rivière Saumon, la rivière Saumon-Ouest, le ruisseau Avoca et le Crique de Pointe-au-Chêne.

Le lac Papineau est à 0,9 km (en ligne directe) au nord du sommet du "Petit mont Chauve" (altitude : 399 m), à 13,9 km au nord du village de Pointe-au-Chêne, 20,1 km au nord-ouest de Hawkesbury (Ontario) et à 20 km au nord-est de Montebello (Québec).

Le lac Papineau comporte la baie Maskinongé (au nord), la baie Hamilton (au nord-est), la baie Cameron (au sud), la baie Margaret (côté sud), la baie Noire (au centre) et la baie Hemlock (côté ouest). L'embouchure du lac Papineau est situé au fond de cette dernière baie.

Le lac comporte des zones de marécages, notamment au sud sur la presqu'île Papineau et près du lac Hemlock ; le long de la décharge du lac de la Mine (côté est), autour du lac Hidden (côté ouest).

Le lac s'approvisionne :
 du côté nord-ouest par la décharge des lacs "à la Croix" (altitude : 187 m), Brymer (altitude : 219 m), "aux Trois Pointes" (altitude : 231 m), Rough (altitude : 239 m) et Brown (altitude : 232 m) ; et 
 du côté ouest par la décharge du lac Taunton (altitude : 233 m), du lac Lucky (altitude : 254 m) et du lac Héron (altitude : 223 m) ;
 du côté ouest par le lac de la Truite Rouge et le lac Pumpkinseed ;
 du côté sud, par la décharge du lac Mills et lac Fawn ;
 du côté ouest, par la décharge du lac Hemlock et du lac de la Loutre ;
 du côté est, par la décharge du lac de la Mine.

D'une superficie de 1 290 ha², ce lac se décharge dans la rivière Saumon (Papineau) qui descend vers le sud en recueillant les eaux de la rivière Saumon-Ouest et le Crique à Pesant, pour aller se déverser dans la rivière des Outaouais, entre les hameau de Fassett et de Montebello (Québec), soit en amont des battures à Kemp.

Toponymie
Le lac Papineau était connu dès 1826 sous le nom de lac Commandant. En 1909, il fut rebaptisé lac Papineau en l'honneur de Louis-Joseph Papineau (Montréal, 1786 – Montebello, 1871) qui fut avocat, seigneur et homme politique. 

Le toponyme "lac Papineau" a été officialisé le  à la Banque des noms de lieux de la Commission de toponymie du Québec.

Liens externes 

Site officiel de la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours

Voir aussi 

 Papineau, municipalité régionale de comté (MRC)
 Notre-Dame-de-Bonsecours, une municipalité
 Grenville-sur-la-Rouge, une municipalité
 Rivière Saumon (Papineau), un cours d'eau

Notes et références 

Lac en Outaouais
Lac Papineau
Papineau (municipalité régionale de comté)
Argenteuil (municipalité régionale de comté)
Lac dans les Laurentides (région administrative)
Louis-Joseph Papineau